Marlow bezeichnet

 die Stadt Marlow im Landkreis Vorpommern-Rügen in Mecklenburg-Vorpommern (Deutschland)
 einen Ortsteil der Gemeinde Sagard im Landkreis Vorpommern-Rügen in Mecklenburg-Vorpommern (Deutschland)
 Marlow (Buckinghamshire), Kleinstadt in Buckinghamshire, England (westlich von London), 
 Little Marlow, Buckinghamshire, 
 Marlow (New South Wales) Australien (50 km östlich von Canberra)
 Marlow (Neuseeland),  Nordinsel (100 km nördlich von Auckland)

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Marlow (Alabama) (südöstlich von Mobile)
 Marlow (Georgia) 
 Marlow (Illinois)
 Marlow (Kentucky)
 Marlow (Missouri)
 Marlow (New Hampshire)
 Marlow (Oklahoma)
 Marlow (South Dakota)
 Marlow (Tennessee)
 Marlow Heights, Washingtoner Vorort, Maryland
 Marlow Junction (New Hampshire)

Personen:
 Alex Marlow (* 1986), US-amerikanischer Journalist
 Andreas Marlow (* 1963), General des Heeres der Bundeswehr
 Heinrich Marlow (1874–1944), deutscher Schauspieler
 Jürgen Marlow (1922–2001), deutscher Architekt
 Lucy Marlow (* 1932), US-amerikanische Schauspielerin
 Maria Marlow (* 1943; eigentlich Natascha Stepun), deutsche Filmschauspielerin
 Marlene Marlow (* 1974), deutsche Schauspielerin
 Mathilde von Marlow (1826–1888), Opernsängerin
 Mimi Marlow, eigentlich: Hermine Basz Bass (1879–1926), österreichische Schauspielerin und Sängerin

 Toby Marlow (* 1994), britischer Schauspieler und Muscialkomonist
 William Marlow (Maler) (1740–1813), britischer Maler
 Willy Marlow (1928–2007), deutscher Politiker (SED); Vorsitzender des Rats des Bezirks Rostock

Weiteres:

 Titel des Romans Marlow. Der siebte Rath-Roman von Volker Kutscher, benannt nach der Romanfigur Johann Marlow

Siehe auch:

 Great Marlow Railway, ehemalige britische Eisenbahngesellschaft in Buckinghamshire in England
 Marlow Bridge, Straßenbrücke über die Themse, die den Ort Marlow, Buckinghamshire, mit dem am anderen Ufer liegenden Dorf Bisham, Berkshire, verbindet
 Marlowe